Stanisław Popiel (1895–1924) – porucznik gospodarczy Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (19 grudnia 1930)
 Stanisław Popiel – doktor habilitowany inżynier, profesor Wojskowej Akademii Technicznej

Przypisy